Gémeos ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Gémeos (Celorico de Basto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Celorico de Basto
 Gémeos (Guimarães), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Guimarães